Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres A et R.

Codes 
 .ar, Argentine (domaine national de premier niveau)
 AR, Argentine (ISO 3166-1 alpha-2 et code pays (désuet) de l'OTAN)
 AR, Arkansas, un des États-Unis, selon le code ISO 3166-2 et abréviation postale,
 AR, Arezzo, Italie (ISO 3166-2)
 AR, Județ d'Arad, Roumanie (ISO 3166-2)
 AR, Appenzell Rhodes-Extérieures, Suisse (ISO 3166-2)
 AR, Aerolíneas Argentinas (code AITA)
 ar, arabe (ISO 639-1)

Sigles et abréviations 
 AR, Analyse des risques
 AR, crew de graffiti aramy
 Ar, symbole de l'argon
 AR, récepteur des androgènes
 AR, ambulance de réanimation à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
 AR, accusé de réception ou avis de réception, preuve de délivrance d'un message ou d'une lettre
 AR,  assault rifle  fusil d'assaut
 AR, Armalite, un fabricant américain d'armes à feu :
 AR-10
 AR-15
 AR-18
 AR, Action Replay, appareil de triche informatique
 AR, processus autorégressif utilisé pour les séries temporelles en économétrie
 AR, en Belgique, abréviation de Arrêté Royal
 AR : l’Alliance royale (AR), formation politique française royaliste fondée en 2001
 AR, Acta Romana, publication des documents officiels de la Compagnie de Jésus
 AR, Alliance Rainbow, Équipe française sur Mario Kart et Splatoon.
 AR, avance remboursable, mode de financement.
 AR, aller-retour, trajet d’un endroit à un autre avec retour au lieu de départ.
 Ar, Arado, société de construction aéronautique allemande
 AR, Affaires Réglementaires
AR, à renouveler (sur une ordonnance médicale)

Autres sens 
 Ar : ou Rabbath-Moab, ancienne capitale du royaume de Moab ;
 ar : archiveur sous Unix ;
 Ar : Ariary, monnaie de Madagascar ;
 Ár : dixième rune de l’alphabet runique scandinave.
 AR : Augmented Reality

Code
Code de canton suisse